Рональд Джонсон или Рон Джонсон:
 Джонсон, Рон (1938—2015) — американский баскетболист.
 Джонсон, Рон (1956—2021) — американский бейсболист.
 Джонсон, Рон (род. 1959) — американский бизнесмен, высший руководитель компаний в розничной торговле.
 Джонсон, Рон (род. 1955) — американский политик, старший сенатор США от штата Висконсин.
 Джонсон, Рональдо (род. 1995) — эквадорский футболист.